Тотонакська мовна сім'я  () — індіанська мовна родина поширена в східно-центральній Мексиці та включає дві гілки — тотонак і тепеуа. Загалом тотонакська родина налічує близько десятка мов.

Індіанські мови